Борис Иванович Шабанов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Член КПСС с 1941 года.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1963 гг. — директор прядильноткацкой фабрики имени Фрунзе Главмосхлоппрома, заместитель секретаря Московского горкома ВКП(б) по лёгкой и текстильной промышленности, начальник управления промысловой кооперации исполкома Московского городского Совета народных депутатов, начальник управления лёгкой промышленности исполкома Московского городского Совета народных депутатов, первый секретарь Краснопресненского райкома КПСС города Москвы. 

Делегат XXI и XXII съездов КПСС.

Умер после 1970 года.

Ссылки 
 Память народа 
 Шабанов 
 ООВ1

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС